Александр Леонидович Нестеровский   (, 11 января 1981, с. Рауцел, Фалештский район Молдавская ССР, СССР) — молдавский политик, депутат Парламента Молдавии с 2014.

Биография 
Родился 11 января 1981 в селе Рауцел Фалештского района.

В 2003 году окончил Днестровский университет экономики и права в Бельцах на факультете «Право». В 2008 прошёл обучение в Академии государственного Управления при Президенте Республики Молдова.

Сторонник присоединения Молдовы к Евразэс.

На парламентских выборах 2014 года баллотировался по спискам Партии социалистов Республики Молдова и стал депутатом.

В 2017 году, после изменения избирательной системы в Молдове с пропорциональной на смешанную, стал кандидатом от Партии социалистов на 10-ом одномандатном округе (Бельцы). 24 февраля 2019 года победил на очередных парламентских выборах 2019 года в одномандатном округе №10

Осенью 2019 года баллотировался на пост примара мун. Бельцы от Партии социалистов, однако занял второе место, набрав 16,04%.

Карьера 
 2007—2008 — специалист в центре Культуры и Молодежи в муниципии Бельцы

 2006—2009 — Первый Секретарь Бельцкой комсомольской организации

 2007—2011; 2013—2014 — советник в Бельцком муниципальном совете

 2012—2014 — Директор бельцкого филиала благотворительного фонда «Solutia»

 2014 — 2018 — Депутат Парламента Республики Молдова от ПСРМ

 24 февраля 2019 по 2021 - Депутат Парламента Республики Молдова по одномандатному округу №10

 С 2021 - вновь депутат парламента Республики Молдова, ему передан мандат умершей Светланы Кэпэцинэ

Примечания

Ссылки 
 Nesterovschi Alexandr  на сайте Парламента Молдавии
Александр Нестеровский  - кандидат от ПСРМ по одномандатому округу №10

Депутаты парламента Молдавии
Члены Партии социалистов Республики Молдова